Малишкін Василь Васильович (1923—1990) — Герой Соціалістичної Праці, перший секретар Талицького райкому КПРС.
 Малишкін Василь Федорович (1896—1946) — генерал-майор РСЧА, генерал-майор ЗС КОНР.
 Малишкін Олег Олександрович (* 1951) — депутат Державної Думи РФ четвертого скликання фракції ЛДПР, кандидат у Президенти Росії-2004.
 Малишкін Олександр Георгійович (1892—1938) — радянський російський письменник.
 Малишкін Роман Геннадійович — майор служби безпеки України, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки 

Російські прізвища